Уи́зерспун ():
 Уизерспун, Акелло (род. 1995) — игрок в американский футбол.
 Уизерспун, Джимми (1920—1997) — блюзовый вокалист послевоенной эпохи, разносторонний исполнитель, проложивший мост между джазом и блюзом.
 Уизерспун, Дэйн (1957—2014) — американский актёр.
 Уизерспун, Ладжон (род. 1972) — американский музыкант.
 Уизерспун, Кларенс (род. 1970) — американский баскетболист.
 Уизерспун, Кора (1890—1957) — американская актриса.
 Уизерспун, Ник (1950—2008) — американский баскетболист.
 Уизерспун, Риз (род. 1976) — американская актриса.
 Уизерспун, София (род. 1969) — американская баскетболистка.
 Уизерспун, Тереза (род. 1965) — американская баскетболистка и тренер.
 Уизерспун, Тим (род. 1957) — американский боксёр.
 Уизерспун, Чазз (род. 1981) — американский боксёр-профессионал, выступающий в супертяжёлой весовой категории.

Примечания